Anguispira fergusoni är en snäckart som först beskrevs av Bland 1861.  Anguispira fergusoni ingår i släktet Anguispira och familjen Discidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
fergusoni